Csehország
 Šestajovice, település a Kelet-prágai járásban
 Šestajovice, település a Náchodi járásban